Евге́ний Кравцо́в:
 Кравцов, Евгений Дмитриевич (род. 1960) — советский и украинский актёр и режиссёр. 
 Кравцов, Евгений Игнатьевич (1913—1974) — деятель советских спецслужб.
 Кравцов, Евгений Михайлович (род. 1965) — русский художник, педагог.